І́скра  () — село Красногвардійського району Автономної Республіки Крим.